Бацач је у војној терминологији назив за оруђа или уређаје за избацивање пројектила.

Тако постоје минобацач, ракетни бацач (избацује ракетна зрна и ракетне вођене пројектиле), пушчана бомба, бацач дубинских бомби, бацач пламена (пламенобацач).

За бацаче до појаве ватреног оружја, погледати чланак бацачке справе.

Види још 
 Бацачке справе

Спољашње везе

Литература 
 Војна енциклопедија, Београд, 1970, књига прва, pp. 424.

Наоружање